

Cinema 
 Spy (The Long Kiss Goodnight) – film del 1996 diretto dal Renny Harlin
 Spy – film del 2013 diretto da Lee Seung-jun
 Spy – film del 2015 diretto da Paul Feig

Codici 
 SPY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Pedro (Costa d'Avorio)

Musica
 Spy – gruppo musicale AOR
 Spy – album del 1979 di Carly Simon
 Spy – album del 2005 dell'omonimo gruppo musicale

Altro 
Spy – serie televisiva britannica (2011-2012)
 Spy – pseudonimo del pittore inglese Leslie Ward, usato per le opere comparse su Vanity Fair
 Spy – rivista settimanale edita da Mondadori

Pagine correlate
The Spy